Urb steht für:

 Urb (Winterspelt), ein Ortsteil der Gemeinde Winterspelt in Rheinland-Pfalz

Urb ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Urb (* 1977), estnischer Schauspieler